schalie (gesteente), een geconsolideerd sedimentair gesteente met een platig karakter, dat grotendeels bestaat uit kleimineralen.
 umber of zwarte schalie, een type schalie
 olieschalie, schalie waaruit olie geproduceerd kan worden
 schalie-olie, olie afkomstig uit schalie
 schaliegas, gas afkomstig uit schalie
 schalie (hout), een houten element dat gebruikt wordt in dakbedekkingen